Motocyklowe Grand Prix Walencji 2003 - szesnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 31 - 2 listopada 2003 na torze Circuit Ricardo Tormo w Walencji.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Walencji
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2003
2003 w Hiszpanii